Teatr Powszechny w Łodzi
 Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie